China General Nuclear Power Group или China General Nuclear Power Corporation (CGN) — вторая по величине китайская компания, работающая в сфере атомной энергетики (после China National Nuclear Corporation), входит в сотню крупнейших компаний страны. Также в сферу деятельности CGN входят гидроэнергетика, ветряная и солнечная энергетика, электросети, добыча урана, производство ядерного топлива, строительство энергетических объектов, коммунальные и финансовые услуги, операции с недвижимостью. Контрольный пакет акций принадлежит государству через SASAC, оставшиеся 10 % — инвестиционной компании Hengjian Holding, подчинённой правительству провинции Гуандун.

Главным активом группы является основанная в 2014 году компания CGN Power Company Limited, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже. Компания специализируется на производстве и сбыте электроэнергии, строительстве, эксплуатации и управлении энергетическими объектами, производстве ядерного топлива. По состоянию на 2019 год выручка CGN Power Company Limited составляла 7,6 млрд долл., прибыль — 1,3 млрд долл., активы — 54,9 млрд долл., рыночная стоимость — 12,6 млрд долл., в компании работало 18,6 тыс. сотрудников.

История 

В декабре 1978 года Дэн Сяопин заявил, что Китай достиг соглашения о покупке французских технологий постройки АЭС, а именно реакторов CP0, CP1 и СP2. В 1979 году начались подготовительные работы на АЭС Даявань в городе Шэньчжэнь, в 1987 году началось строительство станции. В 1994 году была основана компания China Guangdong Nuclear Power Group и запущена в эксплуатацию АЭС Даявань.

В 1997 году рядом с АЭС Даявань началось строительство АЭС Линьао, в 2002 году началась эксплуатация этой станции. В 2004 году дочерняя компания CGN New Energy Holdings вышла на Гонконгскую фондовую биржу. В 2006 году была основана дочерняя компания CGN Uranium Resources, которая занимается добычей и обогащением урана, производством ядерного топлива и утилизацией ядерных отходов. Кроме того, в 2006 году CGN подписала соглашение с Électricité de France о совместном строительстве АЭС.

В 2007 году началось строительство АЭС Хунъяньхэ, затем — АЭС Ниндэ, АЭС Янцзян, АЭС Тайшань и АЭС Фанчэнган. В апреле 2009 года China Guangdong Nuclear Power Group и Казатомпром создали в Казахстане совместное предприятие Semizbai-U по добыче урана. В декабре 2009 года началась эксплуатация китайско-французской АЭС Тайшань. В 2010 году CGN Uranium Resources подписала контракт на добычу урана в Навоийской области Узбекистана.

В 2012 году компании CGN Wind Power и Jinfeng Technology приобрели долю в крупном ветроэнергетическом проекте в Австралии. В том же 2012 году CGN начала строить в Намибии крупный урановый рудник Хусаб и ввела в эксплуатацию АЭС Ниндэ. В 2013 году заработали АЭС Хуняньхэ и АЭС Янцзян; CGN подписала контракт на достройку двух блоков на румынской АЭС Чернаводэ. В том же 2013 году China Guangdong Nuclear Power Group была переименована в China General Nuclear Power Group (China General Nuclear Power Corporation). В августе 2014 года CGN и China National Nuclear Corporation подписали соглашение о совместной разработке реактора Hualong One.  

В октябре 2014 года на Гонконгскую фондовую биржу вышла компания CGN Meiya Power Holdings, а в декабре 2014 года — компания CGN Power (в ходе первичного публичного предложения она собрала более 3 млрд долларов инвестиций). По состоянию на конец 2014 года CGN эксплуатировала следующие мощности: 8,3 гигаватт атомных станций, 4,7 гигаватт ветряных станций, 4 гигаватт гидроэлектростанций и 600 мегаватт солнечных станций. В октябре 2015 года в Лондоне была создана компания General Nuclear International. В январе 2016 года CGN Mining приобрела 20 % акций канадской компании Fission Uranium Corp. (разведка и добыча урана). 

В апреле 2016 года Министерство юстиции США предъявило CGN обвинение в краже американских ядерных технологий и передаче некоторых ядерных технологий для военных целей Китая. В конце 2016 года мощность АЭС компании составляла 17,1 гигаватт, ВЭС — 9,1 гигаватт, СЭС — 1,7 гигаватт и ГЭС — 1,6 гигаватт.

В августе 2019 года Министерство торговли США внесло CGN и три её дочерние структуры в «чёрный список», запретив американским компаниям продавать им свою продукцию. По итогам 2021 года CGN Power поставила в энергосистему 201,15 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 7,86 % больше по сравнению с предыдущим годом; доход компании достиг 80,68 млрд юаней (12,7 млрд долларов США), увеличившись на 14,3 % в годовом исчислении.

Активы и операции 
В состав China General Nuclear Power Group входят десятки дочерних структур, объединённых в несколько направлений (атомная энергетика, ядерное топливо, новая энергетика и финансовые услуги). Зарубежные офисы China General Nuclear Power Group расположены в Казахстане, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Великобритании, Чехии и Румынии.

Важное значение для China General Nuclear Power Group имеют строительство АЭС за рубежом и экспорт атомных реакторов собственного производства. По состоянию на 2014 год около 10 % от общего объёма продаж группы приходилось на зарубежные операции.

Атомные электростанции 
China General Nuclear Power Group через CGN Power Co. эксплуатирует следующие АЭС:

 АЭС Даявань (Шэньчжэнь, Гуандун)
 АЭС Линьао (Шэньчжэнь, Гуандун)
 АЭС Янцзян (Янцзян, Гуандун)
 АЭС Тайшань (Цзянмынь, Гуандун)
 АЭС Луфэн (Шаньвэй, Гуандун)
 АЭС Фанчэнган (Фанчэнган, Гуанси)
 АЭС Ниндэ (Ниндэ, Фуцзянь)
 АЭС Сяньнин (Сяньнин, Хубэй)
 АЭС Хунъяньхэ (Далянь, Ляонин)
 АЭС Линдун (Шуанъяшань, Хэйлунцзян)

АЭС Тайшань является совместным предприятием между CGN (70 %) и Électricité de France (30 %). Также China General Nuclear Power Group имеет инвестиции в АЭС Чернаводэ (Румыния), АЭС Хинкли-Пойнт и АЭС Сайзвел (Великобритания).

Другие электростанции 
CGN New Energy Holdings эксплуатирует ветряные, солнечные, водяные и газовые электростанции в 29 регионах Китая, а также в Монголии, Южной Корее, Малайзии, Сингапуре, Австралии, Бангладеш, Пакистане, ОАЭ, Египте, Великобритании и Швеции. Дочерняя компания Edra Power Holdings (Куала-Лумпур) имеет газовые электростанции в Малайзии, Бангладеш и Египте. В Южной Корее CGN является акционером газовой электростанции в Йосу и нефтяной электростанции в Сосане, в Сингапуре — солнечной и биотопливной электростанции.

Промышленные предприятия 
В состав China General Nuclear Power Group входят урановые шахты в Гуандуне, Синьцзяне, Узбекистане, Казахстане и Намибии, а также совместное предприятие по производству ядерного топлива в Казахстане.

Научные учреждения 
В состав China General Nuclear Power Group входят Китайский исследовательский технологический институт ядерной энергетики (Пекин), Исследовательский технологический институт CGN (Шэньчжэнь) и Исследовательский институт ядерной энергетики (Сучжоу). Эти учреждения тесно сотрудничают с университетом Цинхуа, Шэньчжэньским университетом и Хунаньским технологическим институтом. Также CGN принадлежат плавучая ядерная энергетическая установка и малый модульный реактор, установленный на стационарной морской платформе.

Дочерние компании 
 CGN Power (ядерные энергетические активы)
 China Nuclear Power Operations (управление АЭС)
 China Nuclear Power Engineering (проектирование АЭС)
 China Nuclear Power Design (проектирование АЭС) 
 Guangdong Nuclear Power Investment (инвестиции в ядерную энергетику)

 CGN Uranium Resources (добыча и переработка урана)
 CGN Mining (разведка и добыча урана)
 CGN Uranium Sysco (разведка и добыча урана)  

 CGN Nuclear Technology Application (ядерные технологии)
 CGN Services Group 
 CGN Energy Conservation Industry Development
 CGN Advanced Materials Group
 CGN Europe Energy 

 CGN New Energy Holdings (неядерные энергетические активы)
 CGN Wind Energy (ветроэнергетика)
 CGN Solar Energy Development (солнечная энергетика)
 CGN Energy Service (энергосбережение и сокращение выбросов)
 CGN Energy International Holdings (зарубежные операции)

 CGN Capital Holdings (финансовые услуги)
 CGN Investment (Hong Kong)
 CGN Finance 
 CGN Private Equity Fund Management
 CGN Industrial Investment Fund Management 
 CGN Carbon Assets Management
 CGN Huasheng Investment
 CGN Insurance Broking
 CGN Captive Insurance
 CGN International Financial Leasing
 CGN Financial Exchange  

 China Techenergy (информационные технологии)

Компания Hualong International Nuclear Power Technology, которая занимается разработкой и производством реакторов, является совместным предприятием CGN и China National Nuclear Corporation.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Энергетические компании Китая
Компании Шэньчжэня